Англо-бурская война (Бурская война) — один из двух военных конфликтов на юге Африки между Британской империей и различными бурскими республиками:

 Первая англо-бурская война (1880—1881).
 Вторая англо-бурская война (1899—1902); обычно, говоря об англо-бурской войне, имеют в виду именно эту.